Rete telematica – rete di calcolatori, in informatica e telecomunicazioni, è un sistema o un particolare tipo di rete di telecomunicazioni che permette lo scambio o condivisione di dati informativi e risorse tra diversi calcolatori
 Social network – gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali
 Network televisivo – emittente televisiva o gruppo di emittenti appartenenti allo stesso gruppo aziendale
 Network radiofonico – emittente radiofonica o gruppo di emittenti appartenenti allo stesso gruppo aziendale

Altro 
 Quinto potere (Network) – film del 1976 diretto da Sidney Lumet
 Network – album dei Saga del 2004
 Network – album dei Global Deejays del 2005
 The Network – side project dei Green Day

Pagine correlate 
 Rete - termine i cui significati spesso sono indicati con il termine inglese network